Юрий Сабанов:
 Сабанов, Юрий Андреевич (1951—2019) — советский и российский тренер по боксу, заслуженный тренер России (1995), мастер спорта СССР.
 Сабанов, Юрий Викторович (род. 1978) — российский спортсмен, заслуженный мастер спорта России по борьбе на поясах.